Sinev kan som auktorsförkortning betyda:

 Artem Y. Sinev
 Sergey Yu. Sinev

Robotskapade auktorsförkortningar